7119 Hiera – asteroide della fascia principale
 Hiera – antico nome dell'Isola di Vulcano
 Hierà Nésos – antico nome dell'Isola di Marettimo
 Hiera (genere) – genere di farfalle Arctiinae
 Hiera (mitologia) – moglie di Telefo, fondatore di Pergamo